Niemcy:
 Bartelshagen – dzielnica gminy Dalkendorf w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock
 Bartelshagen I – dzielnica Marlow
 Bartelshagen II b. Barth – dzielnica gminy Saal w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen

Zobacz też:
 Neu Bartelshagen